Leopold celým jménem Leopold Jan Josef Michael  (2. července 1790, Neapol – 10. března 1851, Neapol), byl neapolský a sicilský princ, druhý nejmladší a druhý přeživší syn krále Ferdinanda I. a královny Marie Karoliny Rakouské.

Původ 
Leopold se narodil v Neapoli jako šestý syn krále Ferdinanda a královny Marie Karoliny. Z otcovy strany byli jeho prarodiči král Karel III. a královna Marie Amálie Saská. Z matčiny pak královna Marie Terezie a císař František I. Štěpán.

Manželství a potomci 
Leopold se 28. července 1816 oženil ve Vídni se svou neteří, arcivévodkyní Klementinou Rakouskou, třetí přeživší dcerou císaře Františka II. a Leopoldovy vlastní sestry Marie Terezy. Manželé měli celkem čtyři děti, ale pouze jedna dcera se dožila dospělosti, ostatní děti zemřely ve velmi nízkém věku:

 1. Mrtvě narozená dcera (*/† 16. 9. 1819)
 2. Marie Karolína Salernská (26. 4. 1822 Vídeň – 6. 12. 1869 Londýn)
 ⚭ 1844 Jindřich Evžen Francouzský (16. 1. 1822 Paříž – 7. 5. 1897 Zucco, Sicílie), vévoda z Aumale, generální guvernér Alžírska 1847–1848
 3. Ludvík Karel (19. 7. 1824 – 7. 8. 1824)
 4. Mrtvě narozená dcera (*/† 5. 2. 1829)

Leopold měl také mimomanželský poměr s vídeňskou tanečnicí Fanny Elsslerovou, se kterou měl syna Františka (1827–1873).

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Euweb

Bourbon-Obojí Sicílie
Narození v roce 1790
Narození 2. července
Narození v Neapoli
Úmrtí v roce 1851
Úmrtí 10. března
Úmrtí v Neapoli
Muži
Neapolští princové
Sicilští princové
Knížata ze Salerna
Italští římští katolíci
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Osobnosti napoleonských válek